Gariowce (Garryales) – rząd roślin okrytonasiennych. Obejmuje dwie rodziny – gariowate Garryaceae i eukomiowate Eucomiaceae, pierwszą z dwoma rodzajami i 17 gatunkami, a drugą z jednym gatunkiem. Dawniej rośliny te włączane były do dereniowców Cornales w randze osobnej rodziny lub w obrębie dereniowatych Cornaceae. Ze względu na podobieństwo kwiatostanów gariowatych Garryaceae do kwiatostanów wierzbowatych Salicaceae łączono je także z tą rodziną. Gariowce występują we wschodniej Azji i w zachodniej Ameryce Północnej. W Polsce spotykana jest w uprawie aukuba japońska, sadzona jako roślina ozdobna.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rzędu w grupie astrowych według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział według APweb (aktualizowany System APG IV z 2016)

Przypisy 

Garryales